Minh ist ein verbreiteter männlicher und weiblicher vietnamesischer Vorname. Er findet meist als Mittelname, aber auch als Rufname Verwendung, wobei der Rufname in Vietnam nach dem Familiennamen und den Mittelnamen genannt wird.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name stammt vom chinesischen Namen Ming () und bedeutet „erleuchtet“.

Namensträger 
 Chris Minh Doky, Jazz-Bassist
 Dương Văn Minh, südvietnamesischer Politiker und General
 Fong Minh (* 1954), taiwanesischstämmiger französischer Schriftsteller und Dichter
 Jean-Baptiste Phạm Minh Mẫn, Erzbischof
 Joseph Võ Đức Minh, römisch-katholischer Priester
 Hoàng Minh Chính, vietnamesischer Revolutionär
 Hồ Chí Minh, vietnamesischer Revolutionär und Staatsmann
 Laurent Chu Van Minh, Weihbischof
 Lê Lương Minh, Politiker und Diplomat
 Lê Minh Khuê, Schriftstellerin
 Minh-Khai Phan-Thi, Schauspielerin
 Minh Ly, Pokerspieler
 Nguyễn Minh Phương, Fußballspieler
 Nguyễn Minh Triết, vietnamesischer Präsident
 Nguyễn Quang Minh, Badmintonspieler
 Nguyễn Tiến Minh, Badmintonspieler
 Paul Marie Nguyên Minh Nhât, Bischof
 Thu Minh (* 1977), vietnamesische Sängerin
 Trịnh Thị Minh Hà, Schriftstellerin
 Minh Tuyết (* 1976), vietnamesisch-amerikanische Pop-Sängerin

Einname, Vorname 
 Minh Mạng, Kaiser
 Minh Tuyết, Pop-Sängerin

Künstlername 
 Trần Hiếu Minh, Pseudonym des Schriftstellers Nguyễn Văn Bổng

Siehe auch 
 Min

Weiblicher Vorname
Männlicher Vorname
Vietnamesischer Personenname